Sadler House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sadler House (Alabama), ID-Nr. 75000315
 Sadler House (New Jersey), ID-Nr. 86002999